O Mondial de l'Automobile (Paris Motor Show ou Paris Auto Show em inglês) é uma exposição que ocorre a cada dois anos em Paris. Juntamente com o IAA, realizado nos anos ímpares em Frankfurt, são os maiores eventos do setor na Europa.

Até 1986 era chamado de Salon de l'Auto. A denominação Mondial de l'Automobile foi adotada somente em  1988.

Mondials de l'Automobile 
 Mondial de l'Automobile 1988
 Mondial de l'Automobile 1990
 Mondial de l'Automobile 1992
 Mondial de l'Automobile 1994
 Mondial de l'Automobile 1996
 Mondial de l'Automobile 1998
 Mondial de l'Automobile 2000
 Mondial de l'Automobile 2002
 Mondial de l'Automobile 2004
 Mondial de l'Automobile 2006
 Mondial de l'Automobile 2008
 Mondial de l'Automobile 2010
 Mondial de l'Automobile 2012
 Mondial de l'Automobile 2014
 Mondial de l'Automobile 2016

Ligações externas 

 

Eventos automotivos
Exposições
Feiras